Amparo Rivelles (1925-2013), actriu espanyola.
 Jaime Rivelles Magalló (1861-1918), actor i director de teatre espanyol.
 Rafael Rivelles Guillem (1898-1971), actor valencià.